Odznaczenia posiadające identyczną nazwę:
 Order Partyzanckiej Gwiazdy (chor. Orden partizanske zvijezde, sr. Орден партизанске звезде)— odznaczenie jugosłowiańskie ustanowione w 1943 roku
 Order Partyzancka Gwiazda (Urdhëri Ylli Partisan) – odznaczenie albańskie ustanowione w 1945 roku.